Ågerup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ågerup Kirke (Roskilde Kommune) – en kirke i Ågerup Sogn i Roskilde Kommune
 Ågerup Kirke (Holbæk Kommune) – en kirke i Ågerup Sogn i Holbæk Kommune